В парному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Їда Ей і Мая Кідовакі виграли титул, у фіналі перемігши пару Лі Фан і Кього Нагацука 6-2, 4-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Ніколь Брандтке /  Андреа Стрнадова (1-ше коло)
 Яюк Басукі /  Міягі Нана (чвертьфінал)

 Каріна Габшудова /  Хіракі Ріка (1-ше коло)
 Мішелл Джаггерд-Лай /  Вілтруд Пробст (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу